Black Panther kan syfta på:

 Black Panther (seriefigur) – en superhjälte från Marvel Comics
 Black Panther (TV-serie) – en TV-serie från 2010 om seriefiguren
 Black Panther (film) – en film från 2018 om seriefiguren

Se även
 Black Panter
 Svart panter
 Svarta pantrarna